Тофик Масим оглы Багиров (, 1926—2003) — советский и азербайджанский партийно-государственный деятель.

Биография 
Родился 25 февраля 1926 года в городе Гянджа. После окончания там же средней школы (1943) поступил в Тбилисский институт железнодорожников, который окончил в 1948 году.

Трудовая деятельность 
Т. М. Багиров начал свою трудовую деятельность в 1948 году как дежурный в Махачкалинском отделении железнодорожного управления имени Орджоникидзе. Затем работал диспетчером на станции Дербент.

В 1949 году, по приезде в Азербайджан, работал старшим диспетчером на станции Баладжары, затем — заместителем начальника станции. После окончания высших курсов инженеров Железнодорожной академии СССР (1953) работал на должности начальника станции Баладжары.

Политическая жизнь 
Начиная с 1956 года, Т. М. Багиров занимал руководящие посты: заместителя начальника службы движения Азербайджанской железной дороги (1956—1958), начальника Бакинского отделения (1958—1960), первого секретаря Наримановского райкома Компартии Азербайджана в Баку, Министра автомобильного транспорта Азербайджанской ССР (1960—1961), первого секретаря городского комитета КПА в Кировабаде (1962—1966), заведующего организационного и партийного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана (1966—1971), первого заместителя начальника управления Азербайджанской железной дороги (1971—1983). Избирался депутатом в Верховный Совет Азербайджанской ССР, в Верховный Совет СССР, был удостоен звания почётного железнодорожника СССР.

Вышел на пенсию в 1983 году. Принимал активное участие вокруг ситуации в Нагорном Карабахе. Был членом Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР, советником председателя правления обществ «Гайгы» и «Помощь Карабаху».

Являлся советником Председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики (1988—2003).

Был избран депутатом Верховного Совета Азербайджана (1990—1995). После распада СССР являлся одним из авторов Акта о независимости. По предложению Т. М. Багирова, как Председатель Комиссии, 18 октября 1991 года был принят закон о суверенитете Азербайджана. Этот день в Азербайджане отмечается как День независимости.

Память 
Решением Совета народных депутатов города Гянджи в 1991 году Т. М. Багирову было присвоено звание Почетного Гражданина Гянджи.

Народные комиссары и министры Азербайджанской ССР
Члены Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Первые секретари Кировабадского горкома КП Азербайджана
Почётные граждане Гянджи
Делегаты XXIII съезда КПСС
Выпускники Тбилисского института инженеров железнодорожного транспорта